Натуральне число 925
 925 рік до нашої ери
 925 рік нашої ери